Ágúst Guðmundsson ist der Name folgender Personen:

* Ágúst Guðmundsson (Regisseur) (* 1947), isländischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Ágúst Guðmundsson (Geologe), isländischer Geologe